Gminy w USA:
 War Eagle (ang. War Eagle Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 War Eagle (ang. War Eagle Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison